Николай Самарин:
 Самарин, Николай Александрович (1924—1998) — советский футболист и тренер.
 Собольщиков-Самарин, Николай Иванович (1868—1945) — русский театральный режиссёр, актёр, антрепренёр, педагог, театральный деятель.
 Самарин, Николай Фёдорович (1829—1892) — общественный деятель, археограф.